Gandaille est une ancienne commune de Lot-et-Garonne.
 la Gandaille est un affluent de la Séoune.

Ancien nom de commune en Lot-et-Garonne